Unter Unterlauf versteht man

 in der Geografie den untersten Abschnitt eines Flusses, siehe Flusslängsprofil #Unterlauf
 in der Computertechnik ein zu kleines Ergebnis, Gegenteil des Überlaufs, siehe Arithmetischer Unterlauf

Namensträger:

 Angelika Unterlauf (* 1946), Nachrichtensprecherin des DDR-Fernsehens

Siehe auch:
 Unterläufigkeit
 Unterlauf & Zschiedrich Hörbuchverlag
 Widerstand (Politik) – „unterlaufen“ im Sinn von Widerstand